Берент (нем. Berent) — многозначное слово:

 Берент — прежнее немецкое название современного города Косьцежина в Польской республике.

Фамилия 
 Берент, Вацлав (1873—1940) — польский писатель, прозаик и переводчик.
 Берент, Женевьев (род. 1990) — новозеландская спортсменка (академическая гребля).
 Берент, Иоганн Теодор (1789—1866) — латышский писатель, глава Латышского литературного общества (1845—1851).